Lordok háza, Vadas Mihály filmje
Lordok Háza, Az Egyesült Királyság (Nagy-Britannia) parlamentjének felsőháza